Képi Blanc (magazin)
 Képi Blanc (sapka) – a Francia Idegenlégió sapkája
 Képi Blanc (dal)